Медведицкое - топоним в России.

 Медведицкое — село в Кимрском районе Тверской области
 Медведицкое — название рабочего посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области в 1944—1957 годах
 Медведицкое  — упраздненное село (станица), историческая часть города Лесозаводск в Приморском крае.

См. также 
 Медведицкое городское поселение
 Медведицкое сельское поселение